Alsina ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Alsina (1829–1877), argentinischer Politiker und Anwalt 
 August Alsina (* 1992), US-amerikanischer Hip-Hop-Musiker
 Carlos Roqué Alsina (* 1941), französischer klassischer Komponist
 Guillermo Alsina (* 1938), spanischer Schwimmer
 Homero Alsina Thevenet (1922–2005), uruguayischer Journalist und Schriftsteller
 Juan Ramón Alsina (* 1989), uruguayischer Fußballspieler
 Ramon Martí i Alsina (1826–1894), spanischer Maler
 Valentín Alsina (1802–1869), argentinischer Jurist und Politiker